Saros 129 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 3 oktober 1103 t/m 21 februari 2528. Deze serie duurt 1424 jaar en 141 dagen, bevat 80 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 14 t/m 93.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus